Okręty US Navy o nazwie USS "Catskill":
 Pierwszy  był jednowieżowym monitorem. Zwodowany 16 grudnia 1862.
 Drugi , przeklasyfikowany na CM-6 1 maja 1943 i na LSV-1 21 kwietnia 1944, następnie na MCS-1 18 października 1956.

Catskill